Стигма може да се односи на:
 Стигме, ране које се јављају на местима где их је и Исус Христос имао
 Стигма — очна мрља, код неких живих бића
 Стигматизација, друштвено жигосање